en anglais, partie du droit de la concurrence limitant les comportements anti-concurrentiels des trusts ; en français : anticartel.
 Le Sherman Antitrust Act et le Clayton Antitrust Act sont deux lois antitrust des États-Unis.
 Antitrust est le titre d'un film sorti en 2001.

Concurrence